Place Abbé-Pierre à Lyon ;
 Place Abbé-Pierre à Nantes.